Парк развлечений Bobbejaanland (Боббеянланд, дословный перевод Страна Боббеянa) — парк развлечений в Бельгии открытый в 1959 году. Парк был основан в 1961 году в Lichtaart (Бельгия) и назван в честь своего основателя — певца Боббеяна Схупена, который был популярен в Бельгии в 50-60-е годы 20 века.

История 
В течение первого десятилетия после открытия парк был сосредоточен на водных аттракционах и рабочих пространствах. Там появилось множество эстрадных артистов из Бельгии, Нидерландов и Германии. С 1975 года Боббеянланд превратился в тематический парк, где аттракционы становятся более важными, чем музыкальные шоу. Он вырос до пятидесяти достопримечательностей с четырьмя сотнями сотрудников и принимал посетителей из стран Бенилюкса, Франции и Германии.

Источники 
 Официальный сайт парка Bobbejaanland

Примечания 

Парки развлечений в Бельгии